Торбьёрн Свенссен (; 22 апреля 1924, Саннефьорд, Норвегия — 8 января 2011, там же) — норвежский футболист, капитан национальной сборной Норвегии, бывший рекордсмен своей страны по количеству сыгранных за сборную матчей (104).

Карьера 

Начал заниматься футболом с 12 лет. Вся его клубная карьера прошла в клубе его родного города Саннефьорд. Футболом занимался в свободное от основной работы время, был китобоем. В национальном чемпионате дебютировал в 21 год, а закончил играть в 41. Наилучшие достижения команды: «серебро» в сезонах 1950 и 1956 гг. и два выхода в финал национального Кубка. За свои действия в качестве центрального защитника получил прозвище «Скала».

Дебют в сборной Норвегии состоялся 11 июня 1947 г. в домашнем поединке с Польшей (3:1). За сборную Норвегии в 1947—1961 гг. провёл 104 матча, в 93 матчах был капитаном команды. Участник Олимпийских игр в Хельсинки (1952). Наиболее яркий матч сборной состоялся в августе 1953 г. против будущего чемпиона мира — ФРГ, любительская команда Норвегии добилась в Осло ничейного результата (1:1). 17 сентября 1961 г. он провёл свой сотый матч за национальную команду. На тот момент он стал вторым футболистом в мире (после англичанина Билли Райта), которому удалось достичь этого рубежа. Последний матч провёл в 1962 г., когда норвежцы переиграли голландцев со счётом 2:1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 
  

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Саннефьорд»